Растов может означать:

Топоним 
 Растов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Растов — село на Украине, находится в Турийском районе Волынской области.
 Растов — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Фамилия 
 Растов, Ардалион Ардалионович (1926—2012) — советский инженер-конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Растов, Николай Васильевич (1845—1913) — юрист, депутат Государственной думы IV созыва от Рязанской губернии.